Yamuna Nagar (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Yamuna Nagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Yamuna Nagar